Веспасий Полион () e римлянин, дядо на импретор Веспасиан и прадядо на Тит и Домициан.

Биография 
Произлиза от фамилия на конници в Нурсия. Неговите прародители произлизат от Vespasiae до Сполетум.

Веспасий Полион става военен трибун и лагер-префект. Неговият брат става сенатор и претор.

Баща е на син, който стига до претор и на дъщеря Веспасия Пола. Синът му е издигнат и става сенатор.

Дъщеря му Веспасия се омъжва за данъчния чиновник Тит Флавий Сабин в Авентикум, с когото има три деца, една дъщеря Флавия, която умира като дете, и двама сина Сабин и Тит Флавий Веспасиан. След смъртта на съпруга ѝ тя не се омъжва повече.

Неговият внук Сабин е приет в сенатa и е управител по времето на Нерон на Мизия и през 62 – 68 г. градски префект на Рим. Внукът му Веспасиан става през 69 г. римски император.

Литература 
 Prosopographia Imperii Romani, V 300 (online)

Източници 

Римляни
Флавиева династия